Zelva může označovat:
 Zelva (sídlo) – městské sídlo v Bělorusku
 Zelva (řeka) – přítok řeky Němen v Litvě
 starší označení švagrové